

Origine et étymologie 
Un prénom allemand vieil, et des noms de lieux.

Variantes 
 Gehringer
 noms associés
  (, ): Gehr, Gehre, Gerrit (Gerrits), Gehret, Gehrt, Gerth (, Gerdt, Gerd) ; Gehrs (Geers)
  (-dt)
 Gerhard > Gehrke (Geercke), Gerke, Gericke, Guericke, Gereke (Gerecke)

Liste des personnes 
  (º  1946, Rorschach), un gestionnaire suisse
  (1896, Berlin 1968, Berlin), un peintre allemand, graphiste et sculpteur
  (1882, Homberg (Efze) 1968, Halle), un économiste allemand
  (1904, Gelsenkirchen 1967, Essen), un architecte allemand
  (º  1948, [?]), un gestionnaire allemand
 (Henry Louis) «Lou» Gehrig, né  (1903, Yorkville 1941, ), un joueur de baseball américain
 la maladie de Lou-Gehrig
 Manuel Gehrig (º ?, Zuoz ?), rédacteur, gestionnaire, et éditeur suisse-monégasque
 Mario Gehrig (º  1971, Mannheim), un joueur de hockey sur glace allemand
 Markus Gehrig, "" (º  1968, Altenkirchen (Westerwald)), un artiste de cabaret, comédien, présentateur et acteur
  (1890, Inzlingen 1948, Karlsruhe), un historien de l'art allemand
  (1935, Essen 2013, Munich), un documentariste, scénariste et réalisateur allemand
  (1897, Aidhausen après 1945), un homme politique allemand (NSDAP)
  (º  1932, Magdebourg), un archéologue allemand
 Virgile Elias Gehrig (1981-), écrivain suisse utilisant le nom de plume Virgile Pitteloud

Voir aussi 
 (5891) Gehrig, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 
 , Geringas

Références 

Patronyme allemand
Patronyme suisse